Babia Góra (Babia Góra) – słowacka nazwa Babiej Góry – szczytu w Beskidzie Żywieckim 
 Babia hora – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji